Hemera steht für:
 Hemera, griechische Göttin, mit welcher der Tag personifiziert wird
 PGO Hemera, ein französischer Shooting Brake aus dem Jahre 2008
 Eterniti Hemera, ein englisches Sport Utility Vehicle aus dem Jahre 2011
 (9671) Hemera, Asteroid des Hauptgürtels